Svartå bruk kan avse bruk i

 Svartå, Raseborg, Finland
 Svartå, Degerfors, Närke, Sverige